Hersey Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hersey Township (Michigan)
 Hersey Township (Minnesota)